Яросла́вский переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ярославский переулок — переулок в Архангельске.
 Ярославский переулок — переулок в Краснодаре.
 Ярославский переулок — переулок в Магнитогорске.
 Ярославский переулок — переулок в Оренбурге.
 Ярославский переулок — переулок в Ростове-на-Дону.
 Ярославский переулок — переулок в Томске.

Украина 
 Ярославский переулок — переулок в Киеве.
 Ярославский переулок — переулок в Краматорске.
 Ярославский переулок — переулок в Кременчуке.

См. также 
 Ярославская улица
 Ярославский проспект (значения)
 Ярославское шоссе

Улицы, названные в честь городов